Rositsa kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Rosіtsa, vattendrag,

Bulgarien 

 Rositsa (vattendrag), 
 Aleksandr Stambolijski, reservoar, Gabrovo, 
 Rositsa (distrikt), Dobritj, Obsjtina General-Tosjevo, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Belarusförgreningar